Vlag van Basel-Landschaft, de vlag van het halfkanton Basel-Landschaft;
 Vlag van Basel-Stadt, de vlag van zowel de stad Bazel (Duits: Basel) als het kanton Basel-Stadt.